De Dutch Basketball League (DBL) Play-offs 2014 was de nacompetitie van het seizoen 2013–14 van de Dutch Basketball League, ook wel de Eredivisie genoemd. De play-offs begonnen op donderdag 24 april 2014 nadat op 19 april de competitie werd afgesloten. De opzet werd licht gewijzigd ten opzichte van vorig seizoen, in de kwartfinale werd er weer een Best-of-three serie gespeeld. BC Apollo speelde voor het eerst in zijn bestaan de play-offs.

GasTerra Flames uit Groningen won de play-offs door in de finale met 4–3 van SPM Shoeters Den Bosch te winnen en werd zo voor de 4e keer landskampioen.

Clubs
GasTerra Flames uit Groningen
SPM Shoeters Den Bosch uit 's-Hertogenbosch
Port of Den Helder Kings uit Den Helder
Zorg en Zekerheid Leiden uit Leiden
Landstede Basketbal uit Zwolle
Matrixx Magixx uit Wijchen
Aris Leeuwarden uit Leeuwarden
BC Apollo uit Amsterdam

Tabel

Kwartfinale

(1) GasTerra Flames – (8) BC Apollo

(2) SPM Shoeters Den Bosch – (7) Aris Leeuwarden

(3) Port of Den Helder Kings – (6) Matrixx Magixx

(4) Zorg en Zekerheid Leiden – (5) Landstede Basketbal

Halve finale

(1) GasTerra Flames – (4) Zorg en Zekerheid Leiden

(2) SPM Shoeters Den Bosch – (3) Den Helder Kings

Finale: (1) GasTerra Flames – (2) SPM Shoeters Den Bosch

2013/2014
Basketbal in 2014